Gądkowice – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie milickim, w gminie Milicz
 Gądkowice – osada leśna w województwie dolnośląskim, w powiecie milickim, w gminie Milicz
 Gądkowice – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Gądkowice (gmina)
 Gądkowice (gromada)